Australian Open 2014 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 13–26 ianuarie 2014.  A fost a 102-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului 2014. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al acestui turneu a fost Kia. 

Ambii campioni en-titre la simplu au pierdut în sferturi, pentru prima dată în Open Era. Novak Djokovic, de trei ori campion en-titre,  nu a reușit să-și apere titlul, pierzând în fața viitorului campion Wawrinka. Victoria Azarenka, de două ori campioană en-tite, nu a reușit să-și apere titlul la simplu feminin, pierzând în fața Agnieszka Radwańska. În plus, campionii de dublu masculin, Bob & Mike Bryan, nu au reușit să-și apere titlul, în timp ce Errani și Vinci au reușit să-și păstreze titlul.

Câștigători
Proba de simplu masculin a fost dominată capul de serie nr.8, jucătorul elvețian, Stanislas Wawrinka, care l-a învins pe Rafael Nadal în finală și a câștigat primul său titlu de Grand Slam.

Proba de simplu feminin a fost câștigat pentru prima dată de numărul patru mondial chinezoaica Li Na, care a învins-o în finală pe Dominika Cibulková, după ce a pierdut în precedentele două finale, în 2011 și 2013. Cu această victorie, ea a câștigat cel de-al doilea titlu de Grand Slam.

Dublul masculin a fost dominat de cuplu Łukasz Kubot și Robert Lindstedt. Pentru perechea polono-suedeză, acesta a fost primul titlu de Grand Slam. 

Sara Errani și Roberta Vinci și-au apărat titlul la dublu feminin cu o victorie în fața Ekaterinei Makarova și Elenei Vesnina. 

Dublul mixt a fost câștigat de cuplul franco-canadian Kristina Mladenovic și Daniel Nestor, care au învins în finală perechea Sania Mirza și Horia Tecău. A fost al doilea titlu comun la mixt și al patrulea Grand Slam pentru Nestor.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin
{{8TeamBracket-Tennis3

| team-width=175

| RD1-seed1=14
| RD1-team1= Ana Ivanovic
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=2
| RD1-seed2=30
| RD1-team2= Eugenie Bouchard
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Li Na
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=28
| RD1-team4= Flavia Pennetta
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=11
| RD1-team5= Simona Halep
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=0
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=20
| RD1-team6= Dominika Cibulková
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=5
| RD1-team7=

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și premii în bani

Puncte

Premii în bani

*per echipă

Note

Legături externe
 Australian Open official website
 

2014
2014 în tenis